Søby Sogn henviser til flere artikler:
 Søby Sogn (Assens Kommune) – et sogn i Assens Kommune og i Assens Provsti
 Søby Sogn (Ærø) – et sogn i Ærø Kommune (tidligere Ærøskøbing Kommune) og i Langeland-Ærø Provsti
 Søby Sogn (Syddjurs Kommune) – et sogn i Syddjurs Kommune (tidligere Rosenholm Kommune) og i Ebeltoft-Rosenholm-Rønde Provsti
 Søby Sogn (Favrskov Kommune) – et sogn i Favrskov Kommune (tidligere Hammel Kommune) og i Frijsenborg Provsti

Se også 
 Nørre Søby Sogn